Gershøj (plaats), plaats in Denemarken
 Gershøj (parochie), parochie in Denemarken